El término coludito rojizo puede referirse a:

 coludito rojizo, uno de los nombres comunes de la especie de ave Sylviorthorhynchus desmursii en Argentina;

 coludito rojizo, uno de los nombres comunes de la especie de ave Certhiaxis cinnamomeus en Uruguay.